Sigvat, Sigvard, Sighvat (nórdico antiguo: Sighvatr) o su variante islandés Sighvatur o danesa Sigvaldi, es un nombre masculino de origen escandinavo muy popular durante la Era Vikinga. La etimología del nombre procede del protogermánico *segiz (Sigr en nórdico antiguo: victoria) y Havtr (del nórdico antiguo, vigoroso o activo), por lo que se puede interpretar como «Gran victorioso».

Puede referirse a:

Vikingos 
Sigvat de Attundaland, rey sueco de Attundaland, Suecia (siglo VII).
Sigvaldi Strut-Haraldsson, uno de los caudillos líderes de los jomsvikings (siglo X).
Sighvat el Rojo, un poderoso caudillo noruego que emigró a Islandia durante el periodo de los asentamientos coloniales (siglo X).
Sigvatr Þórðarson, escaldo islandés de la corte de varios reyes vikingos (siglo XI).

Personajes históricos 
Sigvatr Sturluson, escaldo islandés del clan familiar de los Sturlungar durante la Mancomunidad Islandesa, hermano de Snorri Sturluson (siglo XII).
Sighvatur Surtsson, lagman de Islandia (siglo XI).
Sigvard Bernadotte, príncipe sueco (siglo XX).

Referencias 

Nombres escandinavos